Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза (ЦНИИТ) — институт, специализирующийся на исследованиях и лечении туберкулёза.

История 
Был создан в 1921 году как Государственный туберкулёзный институт Наркомздрава РСФСР. Входил в состав Государственного института народного здравоохранения. В то время Туберкулёзному институту относились туберкулёзный диспансер, санаторий «Высокие горы» в Москве, санаторий «Крюково», детский лёгочный санаторий «Белая ромашка» у платформы Яуза, санаторий «Захарьино», санаторий для больных костно-суставным туберкулёзом «Сокольники».

Институт в разное время носил разные названия. С 1929 года это — Центральный институт туберкулёза Наркомздрава РСФСР, с 1938 года — институт по проблеме «Туберкулёз». С 1945 года — институт в системе Академии медицинских наук СССР, с 1962 года — Министерства здравоохранения СССР под нынешним названием «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза».

В институте в разное время работали учёные в области фтизиатрии: академики АМН СССР: Т. П. Краснобаев, А. И. Струков, Н. А. Шмелёв, Л. К. Богуш, А. Г. Хоменко; члены-корреспонденты А. Е. Прозоров, В. А. Равич-Щербо; профессора: Н. Г. Стойко, А. Е. Рабухин, З. Ю. Ролье, К. В. Помельцов, М. П. Похитонова, Ф. Л. Элинсон, С. В. Массино, С. Е. Незлин, М. И. Ойфебах, М. М. Бременер, А. И. Каграманов, Н. И. Герасименко, В. Г. Штефко, В. И. Пузик, О. А. Уварова, М. М. Авербах и др.

В настоящее время в институте работают 207 специалистов, включая 18 профессоров, 48 докторов и 82 кандидата медицинских наук.

Больные проходят в институте диагностику и лечение с использованием химиотерапии, внутрикожной вакцинации и др.

В учреждении имеется свой диссертационный совет, аспирантура, ординатура, докторантура. Научные работы в институте посвящены исследованиям механизмов действия противотуберкулёзных препаратов, иммунодиагностике туберкулёза, разработкам новых вакцин, клеточной терапии туберкулёза и др.

За время работы института в нём были разработаны методы химиопрофилактики и химиотерапии туберкулёза, созданы методы хирургического лечения больных туберкулёзом лёгких и плевры, проводились исследования в области иммунологии, направленные на изучение устойчивости к болезни.

Структура 
В составе института — лаборатории функциональной, биохимической и клинической диагностики, лечебные корпуса, санатории, научный музей истории ЦНИИТ. В музее находятся экспонаты, собиравшиеся ещё с 1901 года доктором Блюменталем Ф. М. по тематике борьбы с тубёркулезом в России и за рубежом.

В ЦНИИТ имеется 9 научно-исследовательских отделов с отделениями на 400 коек, научная группа по изучению сопутствующих заболеваний и др.

Руководство 
Первым директором Центрального научно-исследовательского института туберкулеза был профессор Виктор Александрович Воробьёв.

Институтом в разное время руководили В. А. Воробьёв, Шифман, Хольцман, З. А. Лебедева, Н. А. Шмелев, А. Г. Хоменко, В. В. Ерохин.

Директор ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2014 года — Атаджан Эргешович Эргешов.

Примечания

Литература 

 Вестник Российской академии медицинских наук 2012 / № 11. Статья "Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Москва, Российская Федерация «Достижения и пути инновационного развития фтизиатрии»
 Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне: Практическое пособие для врачей / Под ред. М. И. Перельмана. М. Радуга. 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 История ЦНИИ Туберкулёза

Институты РАМН
Научные институты Москвы
Туберкулёз
Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза